Никола́й Никола́евич Веселовский (,  — ) — директор Константиновского межевого института (21.01.1917 — 01.05.1917).

Биография 
Окончил Константиновский межевой институт в 1882 году вторым по списку, что давало право на продолжение образования на дополнительных курсах для подготовки к педагогической деятельности. С 1884 года, после окончания дополнительных курсов при Московском университете, преподаватель Псковского землемерного училища.

С 1888 года служил в Константиновском межевом институте: в 1888 — 1900 годах классный воспитатель, с 1 октября 1900 года — старший воспитатель, в 1905 — 1909 одновременно старший преподаватель, а в 1909 — 1917 годах инспектор воспитанников Константиновского межевого института. С августа 1916 по январь 1917 года — и. о. директора института. С января по май 1917 года в соответствии с новым Уставом (утверждён Государственной Думой в декабре 1916 г.) Н. Н. Веселовский стал первым выборным директором Константиновского межевого института и одновременно профессором.

В период службы в институте произведён из коллежских советников в статские советники — с 5 марта 1901 года; затем в действительные статские советники — 1 января 1909 года.

Основное направление научных исследований — полигонометрия, наземная фотограмметрия, вопросы оценки точности измерений. Автор более 30 публикаций.

Его сын, Иван Николаевич Веселовский, известен как переводчик «Альмагеста».

Награды 
За свою службу Веселовский имел знак отличия за труды по землеустройству и был награждён рядом орденов, в их числе:

 Орден Святой Анны 3-й степени (1898 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1 января 1901 года)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1911 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1914 год)

Труды 
 Элементарная теория ошибок наблюдений и способ наименьших квадратов с приложениями их к вопросам низшей геодезии.(Межевой инженер Н.Н. Веселовский, руководитель практическими летними работами воспитанников Константиновского межевого института)  М.: Русское т-во печатного и издат. дела, 1997. - 228 с. 
 Контроль результатов линейных измерений и оценка точности их // Известия КМИ. − 1910. — № 1. — С. 1-14.
 Точность вычисления площадей планиметром Амслера-Коради // Землемерное дело. — 1916. — № 7. — С. 23-28
 Сравнение метра, принадлежащего Константиновскому межевому институту, с международным // Памятная книжка КМИ за 1897—1898 гг. — С. 78-88.

Примечания

Литература 
 Кусов В. С. Профессора МИИГАиК: Библиографический справочник. Под редакцией и с предисловием проф. В. А. Малинникова. — М.: МИИГАиК, 2009. — 416 с.
 Список гражданских чинов IV класса на 1916 год. — Пг., 1916. — С. 1353.
 Памятная книжка Константиновского межевого института за 1900-1901 год, М., 1902. — С. 4-7, — 56-57.

Выпускники Константиновского межевого института
Преподаватели Константиновского межевого института
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Действительные статские советники
Ректоры Константиновского межевого института